Indianapolis 500 1963 je bila sedeminštirideseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1963.

Rezultati

1963 v športu
1963